Хејзин има више значења:
 Хејзин (Арканзас)
 Хејзин (Северна Дакота)